Third Ward Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Third Ward Historic District (Rochester, New York), NRHP-ID 74001262
 Third Ward Historic District (Eau Claire, Wisconsin), NRHP-ID 83003394